Тыниссон — фамилия.

Известные носители:
 Тыниссон, Карл (1873—1962) — буддийский монах, проповедник, писатель, основатель первой буддийской общины в Прибалтике.
 Тыниссон, Яан (1868—1941?) — эстонский государственный деятель, юрист. 
 Тыниссон, Александер (1875—1941) — эстонский и российский военный деятель, генерал-майор (1918).